, un township du comté de Faribault, dans le Minnesota.
 Dunbar Township, un township du comté de Fayette, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships